Teixeiro kan syfta på följande platser:

Portugal 

 Teixeiró, freguesia, Porto, Baião,

Spanien 

 Teixeiro (ort i Spanien), Galicien, Provincia da Coruña, 

Robotskapade Portugalförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar